Аренсана-де-Абахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 8,39 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Покровителем города считается Нтр. Сра. де ла Антигва.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи